Wenng ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heinrich Wenng (1787–1850), deutscher Maler
 Gustav Wenng (1814–1880), Kartograf und Lithograf im Königreich Bayern

Siehe auch:

 Weng (Begriffsklärung)
 Wenk (Begriffsklärung)